Bowie est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anthony Bowie (né en 1963), basketteur américain ;
 Angie Bowie (née Mary Angela Barnett en 1949), artiste américaine et femme de David Bowie ;
 David Bowie (1947-2016), musicien et chanteur britannique ;
 James Bowie (1796-1836), pionnier et soldat américain, tué à Fort Alamo, qui a aussi donné son nom au célèbre couteau Bowie ;
 James Bowie (1789-1869), botaniste anglais ;
 Joseph Bowie (né en 1953), trompettiste américain, fondateur du groupe Defunkt ;
 John Hertbertson Bowie (1909-1984), inventeur du test de Bowie Dick pour le contrôle de bon fonctionnement des autoclaves ;
 John Ross Bowie (né en 1971), acteur américain ;
 John Bowie « Fergy » Ferguson, Sr. (1938-2007), joueur professionnel de hockey canadien ;
 Lester Bowie (1941-1999), musicien et compositeur de jazz américain, frère de Joseph Bowie ;
  (1826-1894), homme politique américain,  du Maryland de 1867 à 1869 ;
 Sam Bowie (né en 1961), joueur américain de National Basketball Association ;
 Tori Bowie (née en 1990), athlète américaine ; 
 William Bowie (1872-1940), ingénieur-géodésien américain qui a donné son nom à la méthode Bowie, méthode d'arpentage.

Toponyme 

 Bowie, une census-designated place américaine de l'Arizona ;
 Bowie, une ville américaine du Maryland, nommée en l'honneur d' ;
 Bowie, une ville américaine du Texas, probablement baptisée en l'honneur de James Bowie, héros de l’État mort à Fort Alamo ;
 le comté de Bowie, un comté du Texas ;
 le Bowie, un mont sous-marin de l'océan Pacifique.

Biologie 
 Bowie, un genre d'araignées d'Asie du Sud-Est de la famille des Ctenidae.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis